Niagara Falls steht für:

 Niagarafälle, Wasserfälle des Niagara-Flusses an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada
 Niagara Falls (Neuseeland), Stromschnellen auf der Südinsel Neuseelands
 Niagara Falls (New York), Stadt im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Niagara Falls (Ontario), Stadt in der Provinz Ontario, Kanada